Алекса́ндр Дави́дович Бениами́нов (, Грозный, Терская область, Российская империя — 22 марта 1991, Нью-Йорк, США) — советский и американский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (1968).

Биография 
Александр Бениаминов в 1920 году, в Кисловодске, был приглашён в «Бронарте» («Бродячий народный театр»), которым в то время руководил будущий кинорежиссёр Григорий Рошаль.  В 1922 году окончил Драматические курсы Батумского центрального рабочего клуба.

В 1923—1926 годах учился в ГИТИСе.

В годы учёбы в ГИТИСе параллельно выступал в «Синей блузе», где исполнял номера преимущественно сатирического характера: буффонады, пародии. По приглашению режиссёра Давида Гутмана, работал в Ленинградском театре сатиры (1927—1930), где окончательно сформировался эксцентрический талант артиста.

В начале 1930-х годов выступал в труппе Экспериментальной мастерской при Ленинградском мюзик-холле, в 1936—1937 — на эстраде.

С 1937 по 1941 год — актёр Ленинградского Театра Комедии под руководством Н. П. Акимова, где показал себя мастером углублённых комедийных, лирико-комедийных и драматических характеров.

В начале Великой Отечественной войны организовал и возглавил Фронтовой театр миниатюр, где переиграл множество небольших сатирических ролей. Затем был артистом Ленинградского дома Балтийского флота. Одним из первых в стране выступил с чтением отрывков из поэмы А. Т. Твардовского «Василий Тёркин».

В 1946 году вновь вернулся в Ленинградский театр комедии, в котором проработал до конца 1970-х годов. Театр комедии Н. Акимова принёс артисту безумную славу. Он играл Мальволио в «Двенадцатой ночи», Валерио в «Валенсианской вдове», министра финансов в «Тени», Эрнести в «Физиках».

Когда в 1949 году Н. Акимов подвергся травле, приведшей к его уходу из театра комедии, А. Бениаминов принял в ней активное участие.
Люди, которые ещё вчера на Акимова молились, льстили ему, превозносили его, теперь подымались как по команде. <…> Вдруг встал талантливый Беньяминов, которого Николай Павлович буквально создал как актёра. Беньяминов, известный как самый первый трюкач Театра комедии, которому столько раз именно за это от Николая Павловича влетало, поднялся и начал возмущённо рассказывать о том, что Акимов в течение многих лет уродовал его талант. (Уже в годы перестройки в одну из моих поездок в Америку мне показали книгу Беньяминова, ставшего эмигрантом, где он написал, что вместе с Акимовым подвергался политическим гонениям как космополит).

В 1978 году эмигрировал в США.

Похоронен на еврейском кладбище Маунт-Хеброн в нью-йоркском районе Куинс.

Кинематограф 
Творческий путь в кино Александр Бениаминов начал с картины 1931 года «Кровь земли» режиссёра Михаила Авербаха. Прославился ролями инкассатора («Семь стариков и одна девушка») и укротителя («Полосатый рейс»). Последняя роль — дедушка Иванова в американском фильме «Москва на Гудзоне». В кино ему приходилось играть в основном эпизодические роли.

В США снялся в комедии «Москва на Гудзоне» с Савелием Крамаровым и Ильёй Баскиным. После эмиграции фамилию Бениаминова убрали из некоторых фильмов, в которых он снимался, — например, из «Семь стариков и одна девушка» и «Соломенная шляпка», а из фильмов «Мы с вами где-то встречались» и «Дон-Кихот» при показе по телевидению даже были вырезаны эпизоды с участием актёра.

В США он закончил книгу «Фронтовые записи артиста», где написал о своей работе с Николаем Акимовым, о театральных событиях.

Роли в Ленинградском Театре Комедии 
 1937 — «Школа злословия» Р. Шеридана, реж.-пост. Н. Акимов — сэр Питер Тизл
 1937 — «В понедельник в 8» Д. Кауфмана и Э. Фербера, реж.-пост. Р. Корф — Мушет
 1937 — «Терентий Иванович» Ю. Свирина, реж.-пост. Н. Акимов — Фома
 1938 — «Двенадцатая ночь» У. Шекспира, реж.-пост. Н. Акимов — Мальволио
 1939 — «Валенсианская вдова» Лопе де Вега, реж.-пост. Н. Акимов — Валерио
 1940 — «Тень» Е. Шварца, реж.-пост. Н. Акимов — Министр финансов
 1940 — «Станция Шамбодэ» Эжена Лабиша, реж.-пост. Е. Гаккель — Арсен
 «Остров мира» Е. Петрова (1947), реж. и худ. Н. Акимов — итальянский граф Ламперти
 «С любовью не шутят» П. Кальдерона (1948), реж. и худ. Н. Акимов — Москатель
 «Потерянное письмо» Караджале (1952), реж. Ю. Юрский, худ. Флоренский — Данданаке
 «Сын рыбака» В. Гусева (1953), реж. Л. Рудник — мелкий жулик
 «Помпадур и помпадурши» Салтыкова-Щедрина (1954), инсценировка и постановка А. Товстоногова — чиновник Бламанже
 «Дядюшкин сон» Ф. М. Достоевского (1955), инсценировка И. Горчакова, П. Маркова и К. Котлубай, реж. В. Васильев, князь
 «Призраки» Э. Де Филиппо (1958), реж. Н. Акимов — Паскуале Лойяконо
 «Пёстрые рассказы» («Бумажник», «Водевиль») по А. П. Чехову (28 декабря 1959 — премьера), постановка и оформление Н. Акимова — Балабайкин/Ясносердцев
 «…Опаснее врага» Д. Альшица и Л. Ракова (1961), постановка Н. Лившица — Иззагардинер
 «Физики» Ф. Дюрренматта (1962), реж. Н. Лившиц — Эрнест
 «Двенадцатая ночь» У. Шекспира (1938, 1964), реж. Н. Акимов — Мальволио (единственный актёр из состава 1938 года сыграл в возобновлённой постановке 1964 года)
 «Искусство комедии» Э. Де Филиппо (1966), реж. И. Гриншпун — Кампезе
 «Звонок в пустую квартиру» Д. Угрюмова (1967), постановка Н. Акимова — Кофман
 «Цилиндр» Э. де Филиппо (1968), постановка И. Гриншпуна — Агостино

Фильмография 

 1931 — Кровь земли («Окно в Азию») — рабочий Быстров
 1936 — Девушка спешит на свидание — телеграфист
 1938 — Год девятнадцатый — дирижёр
 1938 — Маска — дирижёр
 1939 — Мужество — Юсуф
 1954 — Мы с вами где-то встречались — фотограф
 1957 — Дон Кихот — пастух
 1960 — Рождённые жить — сумасшедший старик
 1961 — Полосатый рейс — укротитель
 1961 — Чужой бумажник — массовик
 1961 — Пёстрые рассказы — чиновник Ясносердцев
 1963 — Каин XVIII — учёный
 1963 — Сотрудник ЧК — товарищ Фельцер
 1963 — Укротители велосипедов — режиссёр
 1963 — Шурка выбирает море — капитан Георгий Петрович
 1965 — Арбузный рейс — Гайдамович
 1968 — Семь стариков и одна девушка — Сергей Сергеевич Анисов, инкассатор
 1970 — На даче — военный дирижёр
 1971 — Последнее дело комиссара Берлаха — Форчиг, журналист
 1972 — Дела давно минувших дней… — дядя Яша
 1974 — Соломенная шляпка — дядюшка Везине
 1974 — Царевич Проша — Мопс
 1976 — Как Иванушка-дурачок за чудом ходил — Лука
 1977 — Фантазии Веснухина — вагоновожатый
 1979 — Квартет Гварнери — Исаак Соломонович Сухлинский, отец Абы
 1984 — Москва на Гудзоне — дедушка Иванова

Почётные звания и награды (в хронологическом порядке) 
 Заслуженный артист РСФСР (11 марта 1939)
 Орден «Знак Почёта» (11 марта 1939)
 Орден Красной Звезды (3 января 1943)
 Медаль «За оборону Ленинграда» (1944)
 Орден Отечественной войны II степени (12 ноября 1945)
 Медаль «За взятие Кёнигсберга» (1 декабря 1945)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 Медаль «В память 250-летия Ленинграда» (1957)
 Народный артист РСФСР (8 августа 1968)
 Орден «Знак Почёта» (5 июня 1974)

Литература 
 Янковский М. О. Александр Бениаминов: Орденоносец. — , 1939.
 Янковский М. О. Александр Бениаминов // Искусство и жизнь. — 1940. — № 4. — С. 44—46.
 Куликова К. Александр Бениаминов. — —, 1960
 Германов М. Наш ленинградец — Саня Беньяминов // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1981.— 13 июня (№ 25534).— С. 8: ил.
 Аловерт Н. «Уникальнейший актер уникальнейшего театра» // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1991.— 15-16 июня (№ 28680).— С. 17: портр., ил.
 Александр Бениаминов: Актёры без грима. — , 1995
 Уварова Е. Д. Эстрада в России. XX век: Энциклопедия. — : Олма медиа групп, 2004. — 861 с. — ISBN 5-224-04462-6. — С. 70.

Примечания

Ссылки 

Персоналии:Театр Комедии
Похороненные на кладбище «Маунт-Хеброн»
Русские эмигранты третьей волны в США
Киноактёры США